Флаг городского округа рабочий посёлок Кольцово Новосибирской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 30 сентября 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5788.

Решением Совета депутатов рабочего посёлка Кольцово от 8 апреля 2020 года № 20 количество рассечений берёзового листа было изменено с пяти на семь.

Флаг рабочего посёлка Кольцово — официальный символ и опознавательно-правовой знак, отражающий историческое, географическое, природное, экономическое своеобразие рабочего посёлка, корни возникновения его названия, составленный и употребляемый в соответствии с федеральным законодательством, правилами геральдики и вексиллологии.

Описание 
Первый флаг рабочего посёлка Кольцово был утверждён 23 апреля 2008 года решением Совета депутатов рабочего посёлка Кольцово № 25. Описание флага гласило:

Флаг р. п. Кольцово представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из четырёх разновеликих горизонтальных полос белого, синего, белого и зелёного цветов. Соотношение ширины полос к ширине флага соответственно .

У древка на верхней белой полосе изображена главная фигура герба рабочего посёлка Кольцово — пятикратно радиально рассечённый зелёный берёзовый лист, обременённый синим кольцом, тонко окаймлённым снаружи и заполненным внутри белым цветом, с вписанной прядью, состоящей из пяти волнообразных красных нитей, положенной в пояс, и отходящим к основанию узким синим столбом.

Отношение ширины флага к его длине 2:3.

30 сентября 2009 года, решением Совета депутатов рабочего посёлка Кольцово № 56, в целях приведения флага рабочего посёлка Кольцово в соответствие с геральдическими требованиями, были изменены рисунок и описание флага:

Флаг рабочего посёлка Кольцово представляет собой прямоугольное полотнище белого цвета.

В середине полотнища изображена главная фигура герба рабочего посёлка Кольцово — пятикратно радиально рассечённый зелёный берёзовый лист, обременённый синим кольцом, тонко окаймлённым снаружи и заполненным внутри белым цветом, с вписанной прядью, состоящей из пяти волнообразных красных нитей, положенной в пояс, и отходящим к основанию узким синим столбом.

Отношение ширины флага к его длине 2:3.

8 апреля 2020 года, решением Совета депутатов рабочего посёлка Кольцово от № 20, было изменено количество рассечений берёзового листа:

Флаг рабочего посёлка Кольцово представляет собой прямоугольное полотнище белого цвета.

В середине полотнища изображена главная фигура герба рабочего посёлка Кольцово — семикратно радиально рассечённый зелёный берёзовый лист, обременённый синим кольцом, тонко окаймлённым снаружи и заполненным внутри белым цветом, с вписанной прядью, состоящей из пяти волнообразных красных нитей, положенной в пояс, и отходящим к основанию узким синим столбом.

Отношение ширины флага к его длине 2:3.

Символика флага 
Цвета флага рабочего посёлка Кольцово заимствованы из герба рабочего посёлка Кольцово и означают:

Белый цвет (серебро) — символ искренности, чистоты помыслов и преданности жителей рабочего посёлка Кольцово избранному делу, их веры в развитие и процветание своей малой Родины.

Зелёный цвет — символ надежды, здоровья, изобилия, возрождения жизненных сил.

Берёзовый лист отражает расположение рабочего посёлка в зелёной зоне Новосибирской области, символизирует красоту сибирской природы.

Лазоревый (синий, голубой) цвет — символ благополучия, стремления жителей посёлка к познанию окружающего мира.

Кольцо говорит о названии рабочего посёлка — Кольцово.

Кольцо (круг) является символом единства, цельности, совершенства и духовности. Оно отражает особенность формирования рабочего посёлка как самостоятельного образования с развитой инфраструктурой.

Червлёная прядь нитей — стилизованное изображение так называемой «плазмиды», являющейся центральной фигурой логотипа градообразующего предприятия посёлка — Государственного научного Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», с созданием которого в 1974 году связано возникновение и развитие рабочего посёлка Кольцово.

Кольцо с выходящим из него узким столбом напоминают лупу, «увеличивающую» гены. Всё вместе: рассечённый берёзовый лист, кольцо, лупа, плазмида — образуют аллегорический ряд, символизирующий высокий научно-исследовательский потенциал, лидирующее положение в области медицинских, биотехнологических исследований, отражают статус наукограда Российской Федерации, присвоенный рабочему посёлку Кольцово Указом Президента Российской Федерации 17.01.2003 № 45.

Примечания 

Кольцово (Новосибирская область)
Флаги с изображением берёзовых листьев